Life on Mars é uma série de televisão britânica do gênero drama policial criada por Matthew Graham, Tony Jordan e Ashley Pharoah. Foi transmitida pela rede BBC One, entre janeiro de 2006 e abril de 2007.

Sinopse 
“Life on Mars” narra a história de Sam Tyler (John Simm), um detetive da polícia que sofre um acidente de carro. Quando acorda, se vê preso na década de 1970, quando o trabalho policial seguia regras próprias. Enquanto atua sob as ordens de Gene Hunt, Sam procura se adaptar à sua nova realidade sem saber se viajou no tempo ou se tudo o que vê é fruto da imaginação de uma pessoa que está em coma no hospital.

Elenco 
 John Simm ... Sam Tyler (16 episódios, 2006-2007)
 Philip Glenister ... Gene Hunt (16 episódios, 2006-2007)
 Liz White ...	Annie Cartwright (16 episódios, 2006-2007)
 Dean Andrews ... Ray Carling (16 episódios, 2006-2007)
 Marshall Lancaster ... Chris Skelton (16 episódios, 2006-2007)
 Noreen Kershaw ... Phyllis Dobbs (16 episódios, 2007)
 Tony Marshall ...  Nelson (12 episódios, 2006-2007)

Adaptações 
Uma adaptação americana da série foi produzida pela ABC e exibida entre outubro de 2008 a abril de 2009. 

Uma versão russa da série foi encomendada pelo Channel One Russia em 2009, mas somente em 2011 foi iniciada a sua produção, a nova versão mantém a mesma história, situada em Moscou, durante o período comunista da União Soviética. O titulo, Dark Side of the Moon faz referência ao álbum do grupo Pink Floyd, lançado em 1973, a produção da Sreda também deu novos nomes aos personagens. Sam Tyler foi batizado com o nome de Mikhail; Gene Hunt com Kotov; Annie com Katya; Ray Carling com Stepa e Chris Skelton com Zholobov.

Além das adaptações norte-americana e russa, a série foi ganhou uma versão na Espanha com o título La Chica de Ayer, inspirado na música de Nacha Pop, lançada em 1977. Traduzindo significa: “a garota de ontem”, referência à personagem Annie. Na história, Samuel Santos sofre um acidente e se vê preso no período pós-Franco.

Outra adapção sul coreana foi ao ar em 2018 com o mesmo nome, Life on Mars, sendo esse um remake da versão original, alterando apenas alguns detalhes na história, sendo por exemplo para o ano 1988 que o personagem principal retorna.

Prêmios e indicações

Exibição no Brasil 
No Brasil, a série Life on Mars foi exibida pelo canal a cabo Film&Arts.

Ligações externas 

Programas da BBC
Séries de televisão de ficção científica do Reino Unido
Séries de televisão de ficção científica da década de 2000
Séries de televisão de drama policial do Reino Unido
Séries de televisão de drama policial da década de 2000
Séries dramáticas premiadas com o Emmy Internacional
Programas de televisão do Reino Unido que estrearam em 2006
Programas de televisão do Reino Unido encerrados em 2007
Programas de televisão em língua inglesa